Amerikai Egyesült Államok
 Mena (Arkansas)
 Egyesült Királyság
 Mena (Cornwall)
 Ukrajna
 Mena (Ukrajna)
egyéb
Mena (keresztnév), női név